Пурбус може да се отнася за няколко фламандски художници:
 Питер Пурбус (1523 – 1584)
 Франс Пурбус-старши (1545 – 1581)
 Франс Пурбус-младши (1569 – 1622)